La digestión aerobia es un proceso realizado por diversos grupos de microorganismos, principalmente bacterias y protozoos que, en presencia de oxígeno actúan sobre la materia orgánica disuelta, transformándola en productos finales inocuos y materia celular.

La fórmula general del proceso de digestión aerobia es la siguiente: 

Materia organica + O2 + Microorganismos + nutrientes -> CO2 + H2O + Materia organica + Microorganismos + NH4 + P

Referencias 

Suministro de agua de edificios
Ingeniería ambiental
Saneamiento